Die All-Ireland Senior Hurling Championship 2020 war die 133. Austragung der All-Ireland Senior Hurling Championship, dem wichtigsten Hurling-Wettbewerb der durch die Gaelic Athletic Association organisiert wird. Im Finale konnte sich Limerick mit 0–30 (30) zu 0–19 (19) gegen Waterford durchsetzen.

Format 
Ursprünglich sollte das Turnier im Mai 2020 starten, wurde aber auf Grund der COVID-19-Pandemie in den Herbst verlegt. Zunächst wurden die Meisterschaften in den Provinzen Leinster und Munster getrennt ausgetragen. In einer Qualifikationsrunde traten die Mannschaften die sich dort jeweils nicht für das Finale qualifizieren konnten gegeneinander an und ermittelten zwei Viertelfinalteilnehmer der Endrunde. Dort trafen sie auf die Unterlegenen der Provinzfinale und ermittelten die Halbfinalisten die gegen die Provinzgewinner antraten um die Finalteilnehmer zu ermitteln.

Provincial Championships

Leinster Senior Hurling Championship

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Munster Senior Hurling Championship

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

All-Ireland Qualifiers

Erste Runde

Zweite Runde

All-Ireland Senior Hurling Championship

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Einzelnachweise 

Hurlingwettbewerb
Sportsaison 2020